Турбулентное число Прандтля (Prt) — критерий подобия в гидродинамике. Оно определяется следующим образом:

 ,

где:
  — турбулентная теплопроводность;
  — турбулентная вязкость;
  — теплоёмкость при постоянном давлении.

Литература 
 
 Tuncer Cebeci Analysis of turbulent flows, Vol. 1
 Bernhard Weigand Analytical methods for heat transfer and fluid flow problems

Критерии подобия
Турбулентность